Сэр Ганс Слоан, или Ганс Слоун, устар. Ганс Слон (, 1660—1753) — английский медик, натуралист, коллекционер. На основании его коллекции книг, манускриптов, исторических находок был создан Британский музей.

Член (1685) и президент (1727—1741) Лондонского королевского общества, иностранный член Парижской академии наук (1709; корреспондент с 1699), иностранный почётный член Петербургской академии наук (1734).

Биография 
Родился 16 апреля 1660 года в поселке Киллилей, графство Даун, Северная Ирландия. Отец был главой колонии шотландских поселенцев. Его отец скончался, когда ему было всего 6 лет.

В молодости Ганс начал собирать коллекцию из предметов естественной истории и различных диковинок. Вместе с этим увлечением, он заинтересовался естествознанием и решил изучать медицину, для чего приехал в Лондон. Занимаясь научной деятельность, в первую очередь, он занялся ботаникой, лекарственным веществам и аптечным делом.

После четырёх лет, проведенных в Лондоне, Ганс отправляется в путешествие по Франции, во время которого он задерживается на время в Париже и в Монпелье. Также во Франции он получает степень доктора медицины в университете города Оранжа в 1683 году.

Он возвращается в Лондон с большой коллекцией растений и диковинок.

Вскоре его избирают членом Королевского научного общества. Он привлекает внимание врача Томаса Сиденгама, который поделился с ним своим опытом врачебной практики.

В 1687 году Слоан стал членом корпорации врачей и в том же году уезжает на Ямайку в должности врача в свите герцога Албемарля. Вскоре после приезда герцог скончался, и Слоан пробыл на Ямайке ещё 15 месяцев. За это время он сумел описать около 800 новых видов растений. По результатам своих исследований он издал в 1696 году детальный каталог на латыни, а с 1707 по 1725 года описал свои впечатления от путешествия в книге «A Voyage to the Islands Madera, Barbados, Nieves, St Christophers and Jamaica».

В 1693 году Слоан стал секретарем Королевского научного общества и на протяжении 20 лет редактировал «Научные труды» общества («Philosophical Transactions»).

Слоан женился на вдове Элизабет Лэнгли. У них было четверо детей, из которых до зрелого возраста дожили только две дочери — Сара и Элизабет.

Изобретение шоколадного молока 
Впервые какао-бобы Слоан увидел во время пребывания на Ямайке. Местные туземцы растирали их в порошок, затем смешивали с водой и употребляли получившийся напиток. Самому Слоану вкус этого напитка показался тошнотворным, однако он придумал способ смешивания его с молоком для придания более приятного вкуса. Рецепт шоколадного молока он привез с собой в Англию.

Врачебная практика 
Врачебная практика Слоана в высших слоях общества была прибыльным занятием. Он был лечащим врачом троих правителей подряд: королевы Анны, Георга I и Георга II.

В 1716 году Слоан получил титул баронета и стал первым врачом, получившим наследственный дворянский титул. В 1719 году стал президентом Королевской корпорации врачей и занимал эту должность на протяжении 16 лет.

Научная деятельность и Британский музей 
В 1727 году Ганс Слоан сменил сэра Исаака Ньютона на посту президента Королевского научного общества, который оставил в возрасте 80-ти лет. В 1712 году Слоан приобрел особняк в Челси близ Лондона и разбил там Аптекарский огород.

За свою жизнь Слоану удалось собрать внушительную коллекцию разнообразных диковинок и антикварных ценностей. После его смерти 11 января 1753 года все это собрание, согласно его завещанию, было сделано достоянием общественности. В этом случае должно было соблюдаться одно условие: парламент должен был заплатить его душеприказчику 20 тысяч фунтов стерлингов, что составляло ничтожную часть стоимости коллекции. В итоге, в 1759 году эта коллекция была открыта для всеобщего обозрения в учрежденном в связи с этим Британском музее в Блумсбери.

Сэр Ганс Слоан был погребен на территории старой церкви в Челси 18 января 1753 года рядом со своей женой Элизабет, которая умерла несколькими годами ранее.

Труды 
 Catalogus plantarum quae in insula Jamaica. — London, 1696.
 Voyage to the Islands Madera, Barbadoes, Nieves, St. Christophers and Jamaica] Vol.1 Vol.2. — London.

Память о Слоане 
 В честь Ганса Слоана был назван один из видов бабочек, обитающий на Ямайке — Urania sloanus.
 Его именем названы  в Лондоне и площадь сэра Ганса Слоана в его родном городке Киллилей.

Примечания

Ссылки 
 Natural History Museum: About Hans Sloane

Ботаники Великобритании
Ботаники по алфавиту
Естествоиспытатели Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Президенты Лондонского королевского общества
Иностранные члены Французской академии наук
Почётные члены Петербургской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Президенты Королевского колледжа врачей